John Magruder ist der Name folgender Personen:

* John Magruder (General) (1887–1958), amerikanischer Brigadegeneral
 John Bankhead Magruder (1807–1871), amerikanischer Generalmajor